Huntington (a nu se confunda cu Huntingdon sau Huntingtown), care este un nume propriu folosit în arealul țărilor de limbă engleză, s-ar putea referi la

Oameni 

 Huntington (nume de familie)

Locuri

Noua Zeelandă 

 Huntington, Hamilton, suburbie a orașului Hamilton din Noua Zeelandă

Regatul Unit 

 Huntington, Cheshire, Anglia
 Huntington, Herefordshire, Anglia
 Huntington, Shropshire, Anglia
 Huntington, Staffordshire, Anglia
 Huntington, Yorkshire, Anglia
 'Huntington, Scoția

 Statele Unite ale Americii 
 Comitat 

 Comitatul Huntington, statul

Localități și locuri 

 Huntington, statul 
 Huntington, statul  
 Huntington, statul  
 Huntington, comitatul Marion, statul  
 Huntington, comitatul Putnam, statul  
 Huntington, Georgia, patru locuri diferite
 Huntington, statul  
 Huntington, din districtul Ellsworth, comitatul Emmet, statul  
 Huntington, Maryland, șapte locuri diferite
 Huntington, statul  
 Huntington, statul  
 Huntington (CDP), New York, un sat component al localității Huntington, statul  
 Huntington, statul  
 Huntington, South Carolina, două locuri diferite
 Huntington, statul  
 Huntington, statul  
 Huntington, statul  
 Huntington, statul 
 Huntington (Washington Metro), stație a Metroului din Washington D.C., aflată în localitatea Huntington, statul  
 Huntington, statul

Alte utilizări 

 Huntington's disease, o dezordine neurologică moștenită
 Huntington Bancshares, o bancă din regiunea Midwest, având sediul în Columbus, statul 
 The Huntington Library, biblioteca Huntiagton din San Marino, statul , fondată de Henry E. Huntington
 Huntington Avenue Grounds, un stadion de baseball, inițial existent în Boston, statul 
 The Huntington Hotel
 Huntington University, o instituție de învățământ superior din localitatea Huntington, statul 
 Huntington Middle School, o școală secundară din Warner Robins, statul

Vezi și 

 
 Huntingdon
 Huntingtown
 Huntington Township

Nume de familie engleze
Toponime engleze